O Conciliador do Reino Unido foi um periódico publicado no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, às vésperas da Independência.

Publicado em Março de 1821 pelo baiano José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, defendia inicialmente o projeto de formação de um Reino Unido, sob a forma de uma monarquia constitucional, com igualdade de direitos entre o Brasil e Portugal.

Posteriormente, evoluiu para a defesa do projeto nacionalista de emancipação política do país.

Ver também
Imprensa

Conciliador Reino Unido
Fundações no Brasil em 1821
Jornais em língua portuguesa
Independência do Brasil